

Aziende
 Bowler Motorsport – casa automobilistica britannica

Geografia
 Bowler – area non incorporata degli Stati Uniti d'America, situata nel Montana
 Bowler – area non incorporata degli Stati Uniti d'America, situata in Virginia
 Bowler – villaggio degli Stati Uniti d'America, situato in Wisconsin

Persone
 John Bowler – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Grant Bowler – attore e conduttore televisivo neozelandese
 Norman Bowler – attore britannico
 Tim Bowler – scrittore e traduttore britannico

Sport
 Bowler – ruolo del cricket

Storia
 Operazione Bowler – operazione aerea strategica durante la seconda guerra mondiale